Эния — ирландская певица.
 Эния — эльфийское королевство, в котором происходит действие метал-оперы Эльфийская рукопись.

См. также 
 Ñ (энье) — буква испанского и некоторых других алфавитов.